Митрополи́т Дорофе́й (, в миру Ста́врос Поликандрио́тис ; ) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Сироский, Тиноский, Андроский, Кеяский, Милоский, Дилоский и Миконоский (с 2001).

Биография 
Родился в октябре 1953 года в Миконосе, в Греции.

Изучал политологию и богословие в Афинском университете, который окончил в 1977 году.

17 июля 1977 года был пострижен в монашество в монастыре Панагия Турлияни на острове Миконос.

31 июля 1977 года митрополитом  был хиротонисан во иеродиакона, а 20 августа 1978 года им же — в сан иеромонаха. С 1977 года служил проповедником Сироской митрополии и с 1988 по 2001 год — куратором издания официального календаря (Ημερολογίου) Элладской православной церкви.

16 декабря 2001 года был хиротонисан в епископский сан и возведён в достоинство митрополита Сироского, Тиноского, Андроского, Кеяского и Милоского.

15 марта 2019 года его титул был изменён на «митрополит Сироский, Тиноский, Андроский, Кеяский, Милоский, Дилоский и Миконоский».

Примечания 

Выпускники богословского института Афинского университета
Митрополиты Элладской православной церкви